Брайан Удаигве (; род. 19 июля 1964, Тико, Камерун) — камерунский прелат и ватиканский дипломат. Титулярный архиепископ Суэлли с 22 февраля 2013. Апостольский нунций в Бенине с 8 апреля 2013 по 13 июня 2020. Апостольский нунций в Того с 16 июля 2013 по 13 июня 2020. Апостольский нунций в Шри-Ланке с 13 июня 2020.

Ссылки 
 Информация 

Католические архиепископы
Апостольские нунции в Бенине
Апостольские нунции в Того
Апостольские нунции на Шри-Ланке